Герцог Отрантский () — наследственный и номинальный титул в дворянстве Первой Французской империи (Первая Французская республика), который был вручён в 1808 году Наполеон I (Первый консул Французской Республики) государственном деятелю и министру полиции Жозефу Фуше (1759—1820), который ранее был сделан графом Французской империи.

Герцогство было названо в честь города Отранто на восточном побережье полуострова Салентина в Италии и создано — под французским названием «Otrante» (Отранте) — как duché grand-fief (редкий, наследственной, но с номинальной честью и статусом, фактически являлся лишь в статусе должности, был оформлен для престижа и статусности) как сателлит Неаполитанского королевства (фактически амтом и феодом не владели, графства как такового не существовало).

Герцогский дом Фуше Отрантский сохранился в королевстве Швеция (Наполеону I декретами 1806—1808 гг. создал новое дворянство. В уголовном кодексе 1810 г. налагалось наказание за незаконное присвоение дворянских титулов. Хартия 1814 г. хотя и провозгласила принцип равенства всех перед законом, тем не менее позволила старому дворянству возобновить, а новому — удержать свои титулы. Королю предоставлено было право жаловать дворянство, однако, без освобождения от повинностей и без привилегий), где герцоги жили с XIX века, и считаются частью интродуцированного (без суверенных прав и прав собственности, фактически неся под собой сугубо — декоративные функции) дворянства. С 2011 года титулы принадлежат Шарлю Луи Арману Фуше Отрантскому, восьмому герцогу Отрантскому (родился в Стокгольме, 14 марта 1986 года).

Список герцогов Отранто 
 1809—1820: Жозеф Фуше (21 мая 1759 — 26 декабря 1820), граф Фуше, 1-й герцог Отранто.
 1820—1862: Жозеф-Либерте Фуше д’Отранте (22 июля 1796 — 31 декабря 1862), 2-й герцог Отранто, старший сын предыдущего.
 1862—1878: Арман Франсуа Кириак Фуше д’Отранте (25 марта 1800 — 26 ноября 1878), 3-й герцог Отранто, младший брат предыдущего.
 1878—1886: Поль Атаназ Фуше д’Отранте (25 июня 1801 — 10 февраля 1886), 4-й герцог Отранто, младший брат предыдущего.
 1886—1910: Гюстав Арман Фуше д’Отранте (17 июня 1840 — 5 августа 1910), 5-й герцог Отранто, старший сын предыдущего.
 1910—1950: Шарль Луи Фуше д’Отранте (21 июня 1877 — 31 мая 1950), 6-й герцог Отранто, сын предыдущего.
 1950—1995: Гюстав Дуглас Арман Фуше д’Отранте (27 ноября 1912 — 31 января 1995), 7-й герцог Отранто, старший сын предыдущего.
 1995 — : Шарль-Луи Фуше д’Отранте (род. 14 марта 1986), 8-й герцог Отранто, единственный сын предыдущего.

См. также 
 Французское дворянство;
 Список пэров Франции.

Источники 
 The Fouché Memoirs (not genuine, but they were apparently compiled, at least in part, from notes written by Fouché)
 Gilbert Augustin-Thierry, Conspirateurs et gens de police; le complot de libelles (Paris, 1903) (English translation, London, 1903)
 Pierre Coquelle, Napoléon et l’Angleterre (Paris, 1903, English translation, London, 1904)
 Ernest Daudet, La Police et les Chouans sous le Consulat et l’Empire (Paris, 1895)
 Pierre M. Desmarest, Témoignages historiques, ou quinze ans de haute police (Paris, 1833, 2nd ed., 1900)
 E. Guillon, Les Complots militaires sous le Consulat et l’Empire (Paris, 1894)
 Louis Madelin, Fouché (2 vols., Paris, 1901)
 E. Picard, Bonaparte et Moreau (Paris, 1905)
 H. Welschinger, Le Duc d’Enghien (Paris, 1888)
 Heraldica.org (Napoleonic heraldry)

Герцоги Швеции

Пэры Франции
Титулы